Носфера́ту () — синоним слова «вампир», впервые использованный Брэмом Стокером в романе «Дракула». Согласно одной из гипотез, это слово произошло от греч. *νοσοφóρος, «переносящий болезнь». По другой версии, производно от рум. nesuferitu, что означает «невыносимый, омерзительный» и относится к чёрту. Среди вампиров Носферату — это верховный вампир, своеобразный класс вампиров. Дракула тоже Носферату.Так-же имеется версия перевода слова как бессмертный

Кино 
 «Носферату, симфония ужаса» — немецкий немой фильм режиссёра Фридриха Мурнау, вышедший в 1922 году.
 «Носферату — призрак ночи» — западногерманский фильм режиссёра Вернера Херцога, вышедший в 1979 году; ремейк фильма Мурнау.
 «Носферату в Венеции» — итальянский фильм ужасов нескольких режиссёров, вышедший в 1988 году.
 «Носферату. Ужас ночи» — российский мультфильм режиссёра Владимира Мариничева, вышедший в 2010 году.

Компьютерные игры 
 Nosferatu: The Wrath of Malachi — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица.
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines — компьютерная игра в жанре Action/RPG 2004 года, игроку предлагается играть за вампира одного из семи кланов на выбор, одним из которых является клан Носферату.

Музыка 
 Nosferatu — английская готик-рок-группа.
 Nosferatu — музыкальный альбом 1978 года немецкой группы Popol Vuh.
  — музыкальный альбом 1979 года Хью Корнуэлла и Роберта Вильямса.
  — музыкальный альбом 1989 года группы Helstar.
 «Nosferatu» — песня группы Bloodbound.

См. также 
  (, или NOS4R2, произносится «Носферату»)

Примечания